Rada steht für:

 Rada (Fluss), Nebenfluss des San in Polen
 Rada'a, Stadt im Jemen
 Rada (Voodoo), eine Gruppe wohlwollender Geistwesen
 Rada Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Ukrainisch, in der Bedeutung „Rat“:
 Werchowna Rada, das Parlament der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik von 1938 bis 1991 und der Ukraine seit 1991
 Zentralna Rada, das Parlament der Volksrepublik Ukraine, 1917–1918

Rada ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Rada (1937–2014), kolumbianischer Fußballspieler
 Edi Rada (1922–1997), österreichischer Eiskunstläufer
 Francisco Rada (1907–2003), kolumbianischer Akkordeonist
 Girolamo de Rada (1814–1903), albanisch-italienischer Schriftsteller
 Ionuț Rada (* 1982), rumänischer Fußballspieler
 Jakub Rada (* 1987), tschechischer Fußballspieler
 Karel Rada (* 1971), tschechischer Fußballspieler
 Marian Rada (* 1960), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Pedro José Rada y Gamio (1873–1938), peruanischer Politiker
 Petr Rada (* 1958), tschechischer Fußballspieler und -trainer
 Robert Rada (1949–2016), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Rodrigo Jiménez de Rada (1170–1247), spanischer Kleriker, Feldherr und Historiker
 Rubén Rada (* 1943), uruguayischer Sänger, Perkussionist und Schauspieler
 Svatopluk Rada (1903–1952), tschechischer Bergbauingenieur und Geheimdienstmitarbeiter
 Tomáš Rada (* 1983), tschechischer Fußballspieler
 Uwe Rada (* 1963), deutscher Journalist und Schriftsteller

RADA steht als Abkürzung für:
 Royal Academy of Dramatic Art in London

Siehe auch:
 Rađa
 Radda
 Radha (Begriffsklärung)

Abkürzung